Чон Ми Ра (также Чон Мира, , ; родилась 6 февраля 1978 года в Кунсане, Республика Корея) — южнокорейская теннисистка; победительница одного турнира WTA в парном разряде; бывшая восьмая ракетка мира в юниорском одиночном рейтинге; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-1994); полуфиналистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open-1995); полуфиналистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Australian Open-1994).

Общая информация 
Кореянка старшая из трёх дочерей домохозяйки Ум Сон Пун и таксиста Чон Чон Сикх; её сестёр зовут Михе и Миокх.

Чон начала заниматься теннисом в девять лет в школе. На корте кореянка предпочитала действовать у задней линии. Лучший удар — форхенд, любимое покрытие — трава.

Спортивная карьера

Рейтинг по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (19)

Победы (7)

Поражения (12)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (26)

Победы (12)

Поражения (14)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Республики Корея